Parnac puede referirse a: 

 Parnac, comuna francesa situada en Indre.
 Parnac, comuna francesa situada en Lot.